Heinrich-Donatus, prince de Schaumbourg-Lippe (en allemand Ernst-August Alexander Wilhelm Bernhard Krafft Heinrich-Donatus Fürst zu Schaumburg-Lippe), né à Bückeburg, dans le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, en Allemagne, le  est le prince héréditaire de la Maison princière de Schaumbourg-Lippe depuis le .

Biographie 
Heinrich-Donatus, né en 1994 à Bückeburg, est le fils unique du prince Alexander de Schaumbourg-Lippe et de son épouse Marie Luise Lilly von Sayn-Wittgenstein-Berleburg, divorcés en 2002. Il a deux sœurs : Felipa (née en 2008) et Philomena (née en 2011), issues de la seconde union de son père avec Nadja Anna Zsoeks. 

En 2003, après la mort de son grand-père, Philipp Ernst et l'accession de son père Alexander comme chef de sa maison, Heinrich-Donatus devient prince héréditaire de la maison de Schaumbourg-Lippe.

Titulature 
  —  : Son Altesse Sérénissime le prince Heinrich-Donatus de Schaumbourg-Lippe
 Depuis le  : Son Altesse Sérénissime le prince héréditaire de Schaumbourg-Lippe.

Ascendance

Références

Bibliographie 
 .

Liens externes 
 
 http://www.angelfire.com/realm/gotha/gotha/gotha/s-lippe.html

H
Maison de Lippe
Naissance en mai 1994
Naissance à Bückeburg